Боралдайские петроглифы (также боралдайские письмена, петроглифы Боролдая) — наскальные изображения на территории Байдибекского района Южно-Казахстанской области, в 170 км от Туркестана. Впервые обнаружены в 1905 году П. А. Комаровым. Изображены всадники, скачущие за архаром, оленем, волком, горным козлом, а также охотники с луками в руках. Встречаются знаки, схожие с Орхонскими надписями. Петроглифы разделены на две группы, одна расположена прямо на берегу реки Боралдай, другая — выше по склону. Ранние рисунки относятся к эпохе бронзы (две тысячи лет до н.э.).

В начале XXI века петроглифы находятся под угрозой разрушения из-за их лёгкой доступности.

Боралдайские петроглифы входят в составную часть места распространения наскального искусства Средней Азии, Казахстана и Южной Сибири. В наскальных рисунках выделяют 4 хронологических последовательностей, которым приняты следующие этнокультурные циклы:

1. Эпоха неолита (II тыc. до н.э.). Особое значение занимает финальный этап.

2. Ранний железный век ( I тыс. до н.э.) с выделением скифо-сакского «звериного стиля» VII-Vвв. до н.э. со своей орнаментальностью и декоративностью.

3. Тюркский пласт проявлен слабо и невыразителен - тамгообразные козлы, тамги (VI-IX вв.).

4. Казахские и суфийские циклы (ХV - XIX вв.). «Суфийские» сюжеты (эпиграфика) следует отнести к эпохе казахских ханств и даже к более позднему времени в связи с проникновением ислама в казахские степи.

Примечания

Литература 
 
 А. С. Мирзабаев, Д. С. Абсеметова. Изучение петроглифов Боролдая. // Культурное наследие Южного Казахстана (сборник статей). Шымкент, 2002.
 А. С. Мирзабаев. Петроглифы Боролдая. // Археологические открытия 1986г., М.: Наука, 1988, С. 486-487.
 А. С. Мирзабаев. Наскальные изображения Боролдая. // Маргулановские чтения: (сборник материалов конференции). – Алма Ата, 1989. – С.229-230.Из КНЭ:
 Комаров П. А., О Боралдайских письменах. // Протоколы Туркестанского кружка любителей археологии, 1905.

Ссылки 
 Петроглифы Боролдая

Петроглифы Казахстана
Археологические памятники Туркестанской области
Байдибекский район